Электромаш:
 Электромаш — Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗАВОД „ЭЛЕКТРОМАШ“». Производство радиоэлектронного оборудования. Находится в г. Нижний Новгород, Россия
 Электромаш — Научно-производственное закрытое акционерное общество «Электромаш» — электротехническое предприятие в г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика